Ehrbar bezeichnet

 ehrbar (Adjektiv), siehe Ehrbarkeit
 Palais Ehrbar, Palais in Wien, benannt nach dem österreichischen Klavierfabrikanten Friedrich Ehrbar

Ehrbar ist der Familienname von
 Friedrich Ehrbar (1827–1905), österreichischer Klavierfabrikant
 Herbert Ehrbar (1933–2011), deutscher Kommunalpolitiker
 Udo Ehrbar (* 1942), deutscher Politiker
 Walther Georg Ehrbar (1884–1960), Schweizer Grafiker und Maler

Siehe auch:
 Erbar